8-й смешанный авиационный корпус (8-й сак) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооруженных Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования корпуса 

 8-й смешанный авиационный корпус
 5-й штурмовой авиационный корпус
 5-й Винницкий Краснознаменный орденов Кутузова II степени и Богдана Хмельницкого II степени штурмовой авиационный корпус
 9-й Винницкий Краснознаменный орденов Кутузова II степени и Богдана Хмельницкого II степени смешанный авиационный корпус

Создание корпуса 
8-й смешанный авиационный корпус сформирован 15 марта 1943 г. на основании Решения Государственного комитета обороны
6. Смешанный авиакорпус № 8 сформировать к 15 марта 1943 г. В состав авиакорпуса включить: 291 штурмовую авиадивизию Ил-2 резерва Ставки и 212 штурмовую авиадивизию Ил-2 и 256 истребительную авиадивизию Ла-5, выведя их в резерв Ставки из состава 3 Воздушной армии Калининского фронта.Формирование авиакорпуса провести в районе г. Калинин.Командиром смешанного авиакорпуса № 8 утвердить полковника Каманина Н. П.

Преобразование корпуса 
8-й смешанный авиационный корпус решением НКО СССР 21 июля 1943 года преобразован в 5-й штурмовой авиационный корпус

В действующей армии 
 с 9 июля 1943 года по 21 июля 1943 года, всего 13 дней

Командование корпусом

Командир корпуса 
  полковник Каманин Николай Петрович с 13 февраля 1943 года по 17 марта 1943 года
  генерал-майор авиации Каманин Николай Петрович с 17 марта 1943 год по 21 июля 1943 года

Заместитель по политической части — начальник политического отдела 
Полковник Н. Я. Кувшинников — с 03.03.1943

Начальник штаба 
Полковник Г. И. Яроцкий — с 03.03.1943

В составе объединений

Соединения, части и отдельные подразделения корпуса

Участие в операциях и битвах 
Корпус вел боевые действия на Степном и Воронежском фронтах.

Гвардейские части 
 212-я штурмовая авиационная дивизия переименована в 4-ю гвардейскую штурмовую авиационную дивизию
 671-й штурмовой авиационный полк переименован в 90-й гвардейский штурмовой авиационный полк
 685-й штурмовой авиационный полк переименован в 91-й гвардейский штурмовой авиационный полк
 687-й штурмовой авиационный полк переименован в 92-й гвардейский штурмовой авиационный полк

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Анищенков П. С., Шуринов В. Е. Третья воздушная: Военно-исторический очерк о боевом пути ВВС Калининского фронта и 3-й воздушной армии в годы Великой Отечественной войны.— М.: Воениздат, 1984. — 192 с., ил.

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия

Примечания 

Смешанные авиационные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Участники Курской битвы
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году